Pessimismo – atteggiamento sentimentale che tende a sottolineare gli aspetti negativi di un'esperienza della realtà caratterizzata dall'infelicità e dal dolore
 Pessimismo – in psicologia, la manifestazione dei sintomi di malattie comuni come la depressione, esogena o endogena, e di stati d'animo come una bassa autostima
 Pessimismo – concetto della storiografia
 Pessimismo leopardiano – aspetto filosofico dell'opera di Giacomo Leopardi
 Pessimismo letterario nel Novecento – espressione della letteratura